Рыжово — название нескольких населённых пунктов.

Россия 
 Рыжово — деревня в Троицком административном округе Москвы;
 Рыжово — деревня в Бельском районе Тверской области.

Украина 
 Рыжово — село в Близнюковском районе Харьковской области.

Другое 
 «Рыжово» — молочно-животноводческое предприятие в деревне Рыжово Новой Москвы.